Ван дер Ваальс, Йоханнес Дидерик — голландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1910 году.
 Ван дер Ваальс — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Силы Ван-дер-Ваальса — силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль. 
 Уравнение Ван-дер-Ваальса — уравнение, связывающее основные термодинамические величины в модели газа Ван-дер-Ваальса.